Standardwagen bezeichnet
den Schweizer Standardwagen, eine in den 1940er-Jahren konzipierte Einheitsstraßenbahnbauart
den UIC-Standardwagen, einen Einheitsgüterwagen des Internationalen Eisenbahnverbands UIC 
abgrenzend zum Gelenkbus einen Solobus 
die 1925 bis 1947 gebauten Standardwagen der Straßenbahn Lissabon
Tramway français standard, eine französische Einheitsstraßenbahnbauart